Киметто — кенийская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Киметто, Деннис (род. 1984) — кенийский марафонец
 Киметто, Виола — кенийская легкоатлетка
 Кимето, Пурити — кенийская легкоатлетка

Примечания